Boar steht für:

 Boar (Film), australischer Tierhorrorfilm (2017)
 Wild Boar (* 1989), walisischer Wrestler